Уша — многозначный термин:

 Уша (Галилея) — древний город.

Топоним

Белоруссия 
 Уша — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Уша — агрогородок в Березинском районе Минской области.
 Уша — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Уша́ — река в Воложинском и Молодечненском районах Минской области, приток Вилии.
 Уша́ — река на территории Смолевичского, Червенского и Березинского районов, правый приток Березины.
 Уша́ — река на территории Несвижского и Кореличского районов. Левый приток Немана.
 Уша — станция электропоездов в Молодечненском районе.

Израиль 
 Уша — кибуц в Израиле.

Португалия 
 Уша — район (фрегезия), входит в округ Брага.

Россия 
 Уша — деревня в Шиловском районе Рязанской области.

Швеция 
 Орса (Уша) — город.

Другое 
 Уша — звезда утренней зари в чувашской мифологии.
 Уша, Борис Вениаминович (род. 1940) — российский учёный в области болезней животных.